Tsoukas ist der Familienname folgender Personen:

 Athanasios Tsoukas, griechischer Musiker
 Haridimos Tsoukas (* 1961), griechischer Organisationswissenschaftler